Henri Bergé peut désigner :
 Henri Bergé (1835-1911), un écrivain belge d'expression française ;
 rue Henri Bergé à Schaerbeek (Bruxelles) ;
 Henri Bergé (1870-1937), un décorateur et illustrateur Art nouveau français ;
  Henri Bergé (1828 - ?), un général de division français.